Мокса — коммуна в Германии.
 Мокса — село в России.
 Мокса — приток Обноры, река в Вологодской области России

См. также 
 Мокс